Burg Dernbach bezeichnet:
 Burg Dernbach (Dernbach), eine ehemalige Wasserburg in Dernbach im Westerwaldkreis in Rheinland-Pfalz
 Burg Alt-Dernbach, eine abgegangene Burg im Lahn-Dill-Kreis in Hessen
 Burg Neu-Dernbach, eine Burgruine im Landkreis Marburg-Biedenkopf in Hessen